Този списъкът с епизоди на сериала „Стар Трек: Ентърпрайз“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и приблизителен брой на зрителите.

Снимането на сериала е прекратено на 2 февруари 2005.

Сезони

Сезон 1 (2001-2002) 
Съкращения:
 "NR": Национален рейтинг на САЩ
 "V": Зрители в млн.

Сезон 2 (2002-2003) 
Съкращения:
 "NR": Национален рейтинг на САЩ
 "V": Зрители в млн.

Сезон 3 (2003-2004) 
Съкращения:
 "NR": Национален рейтинг на САЩ
 "V": Зрители в млн.

Сезон 4 (2004-2005) 
Съкращения:
 "NR": Национален рейтинг на САЩ
 "V": Зрители в млн.

Вижте също 
 Списък с герои от Стар Трек

Външни препратки 
 Sci-Fi Universe Enterprise Episodes List 
 Sci-Fi Universe Season 4 Schedule (including reruns) 
 StarTrek.com Enterprise Episodes
 Global Episode Opinion Survey Enterprise Episodes 

Стар Трек: Ентърпрайз
Списък с епизоди на Стар Трек: Ентърпрайз